Профессиональная Футбольная Группа «А» 2004/2005 () — 81-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии 2004/2005 на rsssf.com

2004/2005
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 2004 году
Спорт в Болгарии в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005